Opiz kan som auktorsförkortning betyda:

 Philipp Maximilian Opiz
 Philipp Filip Maximilian Opiz

Robotskapade auktorsförkortningar